Polskie Towarzystwo Geopolityczne (PTG) – polskie stowarzyszenie naukowe, zrzeszające osoby naukowo zajmujące się geopolityką i dziedzinami pokrewnymi, takimi jak geostrategia, bezpieczeństwo narodowe i geografia.

Historia i cele 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone 24 października 2008 w Zielonej Górze jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe poświęcone szerokiemu zakresowi geopolityki. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

Zebranie założycielskie odbyło się z inicjatywy Leszka Sykulskiego podczas I Zjazdu Geopolityków Polskich, który został zorganizowany przez stowarzyszenie Instytut Geopolityki w dniach 24–25 października 2008 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Formalna rejestracja PTG nastąpiła w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. W 2014 siedzibę PTG przeniesiono do Krakowa.

Działania 
Celem utworzenia stowarzyszenia była chęć powołania do życia ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, równego statusem innym tego typu organizacjom, reprezentującym samodzielne nauki. W kolejnych latach Polskie Towarzystwo Geopolityczne włączało się w organizację Zjazdów Geopolityków Polskich, które stały się największą w Polsce cykliczną konferencją naukową poświęconą geopolityce i jej subdyscyplinom. PTG obejmowało patronatami naukowymi liczne wydawnictwa naukowe. W 2009 członkowie PTG włączyli się w budowę recenzowanego czasopisma naukowego – „Przegląd Geopolityczny” Instytutu Geopolityki w Częstochowie, który od 2016 stał się oficjalnym organem Towarzystwa. W 2013 czasopismo zostało wpisane na listę czasopism punktowanych. Obecnie PTG wydaje także tytuł anglojęzyczny „European Journal of Geopolitics” – rocznik wydawany od 2013. 

PTG obejmuje patronatami naukowymi wydawnictwa naukowe i prowadzi także własną działalność wydawniczą. Od 2013 PTG organizuje konkurs pt. „Książka Geopolityczna Roku”. W tym samym roku rozpoczęto również przyznawanie Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego za popularyzację geopolityki i wkład w jej rozwój w Polsce, a także za działalność organizacyjną.

W 2013 PTG przeprowadziło także konkursy na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu spraw międzynarodowych oraz na najlepszy materiał dydaktyczny z ww. tematyki. Od 2018 PTG organizuje cykliczną Olimpiadę Geopolityczną dla studentów i doktorantów. 

W grudniu 2018 liczba członków zwyczajnych PTG wynosiła 132.

Prezesi 
Prezesi zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:   
 Leszek Sykulski (2008–2009)
 Radosław Domke (2009–2012)
 Leszek Sykulski (2012–2014)
 Piotr Wilczyński (2014–dziś)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polskie Towarzystwo Geopolityczne
 

 
Polskie towarzystwa naukowe